Gunnar Bergman kan avse

 A. Gunnar Bergman (1903–1967), författare
 Gunnar Bergman (jurist) (1881–1938), orofessor
 Gunnar Bergman (läkare) (1897–1983), psykiater
 Gunnar Bergman (tandläkare) (1920–1973), tandläkare, professor